HK Tehničar je hokejaški klub iz Zagreba.

Osnovan:

Djelovao je u Drvno-tehničkoj školi' u Zagrebu.

Igralište:

15. siječnja 1965., HK «Tehničar» se pridružio HK «Trešnjevci», djelujući dalje pod Trešnjevčinim imenom., 

Tehničar, Zagreb
Šport u Zagrebu